Ženská čtyřhra AEGON International 2017 probíhala na přelomu června a července 2017. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-australský pár Darija Juraková a Anastasia Rodionovová, který skončil v úvodním kole na raketách ruských olympijských šampionek Jekatěriny Makarovové a Jeleny Vesninové. Rusky z turnaje před čtvrtfinále odstoupily.

Vítězem se stal druhý nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal australskou dvojici Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů, získaly pátou společnou trofej a po travnatém Mallorca Open druhou v řadě. Čan vybojovala dvacátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo jubilejní šedesáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (semifinále)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AEGON International 2017